Charles Morris peut désigner :
 Charles Morris (1784-1856), un commodore de l'United States Navy ;
  (1833-1922), un journaliste, romancier et auteur de manuels historiques américain ;
 Charles Morris (1879-1959), un boxeur anglais, médaille d'argent aux Jeux olympiques d'été de 1908 ;
 Charles Morris (1898-1990), un universitaire britannique ;
 Charles W. Morris (1903-1979), un sémioticien et philosophe américain ;
 Charles Morris (1926-2012), un homme politique britannique.